Geheugenverlies (amnesie)
 AmnesiA - een Nederlandse film
 Amnesia (wiet) - een populaire wietsoort 
 Amnesia: The Dark Descent - een computerspel uit 2010
 Amnesia: A Machine for Pigs - een computerspel uit 2013; het indirecte vervolg op The Dark Descent
 Amnesia (discotheek) - een discotheek in Ibiza
 Amnesia (2004) - een Britse film uit 2004
 Amnesia (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie uit 2015

Muziek 
 Amnesia (Belgische muziekgroep) - een Belgische muziekgroep
 Amnesia (Servisch muziekgroep) - een Servische metalband
 Amnesia (Britse muziekgroep) - een Britse thrashmetalgroep
 Amnesia (Zweedse muziekgroep) - een Zweedse indieband
 Amnesia (Nederlandse muziekgroep) - een Nederlandse heavymetalband
 Amnesia (5 Seconds of Summer) - een hit van de band 5 Seconds of Summer
 Amnesia (album) - een muziekalbum van de Amerikaanse punkband Paint It Black